Mia steht für:

 Mia (Vorname), weiblicher Vorname
 Mia (Musikgruppe), deutsche Elektropop-Band
 Mia (Kurzfilm), deutscher Kurzfilm (2018)
 Mia (PKW-Modell), Elektroauto
 Manila International Airport, Flughafen in Manila (Hauptstadt der Philippinen)

Personen:
 Maria Mia (* 1980), deutsche Pornodarstellerin
 Pia Mia (* 1996), US-amerikanische Sängerin
 Sidik Mia (1965–2021), malawischer Politiker

MIA bzw. MIA. steht für:
 Marxists Internet Archive
 MIA (argentinische Band), Progressive-Rock-Band
 Miami International Airport (IATA-Code)
 Minneapolis Institute of Art
 Missing In Action, vermisster Soldat im angloamerikanischen Militärjargon, siehe Vermisste Person #USA
 Montgomery Improvement Association, siehe Busboykott von Montgomery #Geschichte
 Mouvement Islamique Armé, in der Armée Islamique du Salut (AIS) aufgegangene algerische Terroristengruppe
 Bahnhof Ingolstadt Audi nach DS 100

M.I.A. steht für:
 M. I. A. (* 1975), britische Musikerin

Mia. steht für:
 Milliarde bzw. Milliarden

mia steht für:
 Miami-Illinois (ISO-639-3-Code), Algonkin-Sprache der Miami und Illinois

Siehe auch:
 Mia and me – Abenteuer in Centopia, Kinder-Fernsehserie
 Mia und der weiße Löwe, Abenteuerfilm von Gilles de Maistre (2018)
 Mia Mia
 Miya
 Mya

Abkürzung